Moesta ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Moesta (* 1967), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Carlheinz Moesta (* 1928), rheinland-pfälzischer Politiker (SPD) und Journalist
 Georg Moesta (* 1963), deutsche Rechtsanwalt und Verfassungsrichter
 Rebecca Moesta (* 1956), US-amerikanische Schriftstellerin

MÖStA ist die Abkürzung für die Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs